Бранд () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Блуденц. . Официальный код — 80105.

Деревня Бранд связана фуникулерной системой Lünerseebahn с озером Люнерзе.

География

Соседние коммуны

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрих Шедлер по результатам выборов 2005 года. Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга